

Edifici 
 Palazzo Sacchetti – palazzo di Roma
 Torre dei Sacchetti – torre di Firenze

Geografia 
 Pineta Sacchetti – parco di Roma
 Sacchetti – contrada del Comune di Treglio

Persone 
 Sacchetti – famiglia fiorentina del XIII secolo, citata da Dante
 Sacchetti – cognome italiano
 Alfieri Sacchetti (1919-1976) – ex calciatore
 Angelo Sacchetti Sassetti (1873-1968) –  storico, filologo e politico italiano
 Arturo Sacchetti (1941) – organista italiano
 Brian Sacchetti (1986) – cestista italiano
 Carlo Sacchetti (1960)  – autore e conduttore televisivo italiano
 Dardano Sacchetti (1944) – sceneggiatore italiano
 Enrico Sacchetti (1877-1967) – pittore, illustratore e scrittore italiano
 Franco Sacchetti (1332-1400) – poeta e scrittore italiano
 Giorgio Sacchetti (1951) – storico italiano
 Giovanni Battista Sacchetti (1690-1764) – architetto italiano
 Giovanni Battista Sacchetti (1540-1620) – banchiere e mercante italiano
 Giovanni Battista Sacchetti, II marchese di Castel Rigattini (1639-1688) – nobile italiano
 Giovanni Battista Sacchetti, II marchese di Castelromano (1708-1759) – nobile italiano
 Girolamo Sacchetti (1804-1864) – nobile italiano
 Giulio Cesare Sacchetti (1587-1663) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giulio Sacchetti, III marchese di Castelromano (1710-1780) – nobile italiano
 Gualtiero Sacchetti (1836-1917) – ingegnere e politico italiano
 Ivanoe Sacchetti (1921-1985) – calciatore italiano
 Luigi Sacchetti (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marcello Sacchetti (1586-1629) – banchiere, mercante e mecenate italiano
 Matteo Sacchetti, I marchese di Castel Rigattini (1593-1659) – nobile italiano
 Matteo Sacchetti, I marchese di Castelromano (1675-1743) – diplomatico italiano
 Paolo Sacchetti (1965) – ex calciatore italiano
 Roberto Sacchetti (1847-1881) – scrittore e giornalista italiano
 Romeo Sacchetti (1953) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Scipione Sacchetti, IV marchese di Castelromano (1767-1840) – nobile italiano
 Stefano Sacchetti (1972) –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Urbano Sacchetti (1640-1705) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Urbano Sacchetti, VI marchese di Castelromano (1835-1912) – nobile italiano
 Walter Sacchetti (1918-2007) – politico, partigiano e sindacalista italiano